Grammont ist:

 eine französische Gemeinde im Département Haute-Saône, siehe Grammont
 der französische Name der Stadt Geraardsbergen in Belgien
 der Name eines Berges im Schweizer Kanton Wallis, siehe Grammont (Berg)

Grammont ist der Familienname folgender Personen:

 Humbert de Grammont, ein Bischof von Genf
 Joseph Friedrich Grammont (1759–1819), französisch-württembergisch-schweizerischer Pädagoge der Aufklärung
 Maurice Grammont (1866–1946), französischer Romanist, Indogermanist, Phonetiker und Dialektologe
 Paul Grammont (1911–1989), französischer Benediktiner und Abt

Siehe auch:
Gramont